Ju/'hoan (volk)
Ju/'hoan (taal)